Беренге́р (Беренга́р, Беренга́рий) (, , ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители имени:
 Беренгер — маркграф Тулузы (816—835), граф Палларса и Рибагорсы (816—833)
 Беренгар — герцог Сполето (836—841/842) и граф Камерино (836—844/850)
 Беренгар — граф Гессенгау, маркиз Нейстрийской марки (861—865)
 Беренгар (конец IX в.) — граф Байё
 Беренгар I — маркграф Фриуля (874—924), король Италии (888—924) и император Запада (916—924)
 Беренгер — граф Намюра (908—924/946)
 Беренгар II — маркграф Ивреи (923/924—964) и король Италии (950—964)
 Беренгар — герцог Гаскони (1032—1036)
 Беренгар Турский (ум. в 1088) — философ-схоласт, теолог

Фамилия 
 Беренгер, Алекс (род. 1995) — испанский футболист.
 Беренгер, Аманда (1921—2010) — уругвайская поэтесса.

См. также 
 Беренгер, Дамасо (1873—1953) — испанский политический и военный деятель
 Рамон Беренгер
 Беренгер Раймунд
 Беранже (значения)

Примечания